Wühre bezeichnet

 künstliche Wasserläufe im Hotzenwald im Südschwarzwald, siehe Wuhr
 die Weiler Ober-, Mittel- und Unterwühre in der Gemeinde Häg-Ehrsberg im Südschwarzwald
 veraltete Schreibweise des Freiburger Stadtteils Wiehre